Dit is een lijst van kastelen in de Belgische provincie Luik. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

|-
| Kasteel van Abée || Abée || Tinlot ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ahin || Ben-Ahin || Hoei ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Aigremont || Awirs || Flémalle ||18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Aineffe || Aineffe || Faimes ||18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Alensberg || Moresnet || Blieberg ||15e eeuw  ||donjon en hoeve ||  ||  ||  
|-
| Kasteel van Alsa || Spa || Spa ||1868  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Altena || Sint-Jansrade || Aubel ||1620 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Amâs || Ocquier || Clavier ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Oud kasteel van Amblève || Aywaille || Aywaille ||12de eeuw  ||  ||ruïne  ||  ||
|-
| Kasteel van Amcômont || Amcomont || Lierneux ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| Kasteel Amstenrath (Herrenhaus) || Eynatten || Raeren ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Andrimont || Andrimont || Dison ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij van Angoxhe || Rotheux-Rimière || Neupré ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Avouerie van Anthisnes || Anthisnes || Anthisnes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Antoine || Jemeppe-sur-Meuse || Seraing ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Argenteau || Argenteau || Visé || 17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij van Attines || Engis || Engis ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Avin || Avin || Hannuit ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Avionpuits || Avionpuits || Esneux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Awan || Awan || Aywaille ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Awans || Awans || Awans || 19e eeuw || 18e-eeuws poortgebouw  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Baelen || Hendrik-Kapelle || Welkenraedt ||17e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bagatelle || Vyle-et-Tharoul || Marchin ||20e eeuw ||  ||  ||||
|-
| Kasteel van Balmoral || Sart-lez-Spa || Jalhay ||20e eeuw ||  ||  ||||
|-
| Kasteel van Banneux || Fraipont || Trooz ||1912  ||   ||jeugddetentiecentrum  ||  ||
|-
| Kasteel van Barisart || Spa || Spa ||19de eeuw ||  ||  ||||
|-
| Kasteel van Baugnée || Nandrin || Nandrin ||1844 ||  ||  || ||
|-
| Kasteel van Beaufort || Ben-Ahin || Hoei ||  ||  ||ruïne ||  ||
|-
| Kasteel de Beaumont || Sclessin (wijk) || Luik ||18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Béemont || Béemont || Ouffet ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Beemont || Fraineux || Nandrin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bellaire-la-Motte || Saive || Blegny || ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Belle-Maison || Marchin || Marchin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bempt || Moresnet || Blieberg || 17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Huis Bergscheid || Raeren || Raeren ||1753  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Berlieren || Homburg || Blieberg  ||  ||  ||gastenverblijf  ||  ||
|-
| Kasteel van Bernalmont || Bressoux || Luik ||  ||  ||golfclub  || ||
|-
| Priorij van Bertrée ||Bertrée || Hannuit ||  ||  ||  || ||
|-
| Kasteel van Beusdael || Sippenaeken || Blieberg ||13 eeuw  ||  ||  || nee ||
|-
| Kasteel Biron || Comblain-la-Tour || Hamoir || 17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Blanc || Couthuin || Héron || ||  ||  ||||
|-
| Kasteel Blanc || Lamalle || Wanze || ||  ||  ||||
|-
| Château Blanc || Mortier || Blegny || ||  ||  ||||
|-
| Kasteel van Blehen || Blehen || Hannuit ||  ||  ||  || ||
|-
| Kasteel Bleu de Mosbeu || Trooz || Trooz ||  ||  ||kasteelhotel  ||  ||
|-
| Kasteel van Boëlhe || Boëlhe || Geer ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Boirs || Boirs || Bassenge ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij van Bois-Borsu || Bois-et-Borsu || Clavier ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bolland || Bolland || Herve ||16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bonne-Espérance || Tihange || Hoei ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Borcht || Berneau || Dalhem ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Borset || Vaux-et-Borset || Villers-le-Bouillet ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Borsu || Verlaine || Verlaine ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Slot Bracht || Bracht || Burg-Reuland || 1782 ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Brialmont || Tilff || Esneux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Braives || Braives || Braives ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Broeck || Montzen || Blieberg || 17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Brunsode|| Tilff || Esneux ||13e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bruyeres || Chênée || Luik ||1843  ||  ||ziekenhuis||  ||
|-
| Kasteel van Burdinne || Burdinne || Burdinne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Caestert || Klein-Ternaaien || Visé || 17e eeuw || ||verdwenen  ||  ||
|-
| Kasteel van Chaineux || Chaineux || Herve ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Chaityfontaine || Pepinster || Pepinster ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Chanxhe )|| Chanxhe || Sprimont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij de la Chapelle || Limont || Anthisnes || 19e eeuw ||15e-eeuwse toren ||  ||  ||
|-
| Fort de la Chartreuse || Luik || Luik ||19e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel in Chevron || Chevron || Stoumont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Chokier || Chokier || Flémalle || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Cockerill || Seraing || Seraing || 18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Collée || Roclenge-sur-Geer || Bitsingen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Colonster || Sart-Tilman || Luik ||18 eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Cortils || Mortier || Blegny ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Coulon || Bas-Oha || Wanze ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Courtejoye || Jemeppe-sur-Meuse || Seraing ||  ||  ||bibliotheek||  ||
|-
| Kasteel van Cras-Avernas || Cras-Avernas || Hannuit ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Crawhez || Clermont || Thimister-Clermont ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Crèvecœur || Battice || Herve || 17e eeuw ||  ||grotendeels gesloopt ||  ||
|-
| Kasteel van Croix Saint-Hubert || Ivoz-Ramet || Flémalle ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Dalhem || Dalhem || Dalhem ||  ||  ||ruïne||  ||
|-
| Château de Dieupart || Aywaille || Aywaille ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Donceel || Donceel || Donceel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Dorman || Ensival || Verviers ||1870  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Dossin || Hermalle-sous-Argenteau || Oupeye ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Dupont || Wandre || Luik ||19e eeuw  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Emblève || Aywaille || Aywaille ||1776  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van l'Enclos || Ligney || Geer ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Englebermont || Rotheux-Rimière || Neupré ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Eulenburg || Moresnet || Blieberg || 1874 ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Eyneburg || Hergenrath || Kelmis ||13 eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Envoz || Couthuin || Héron ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Fabri || Seny || Tinlot ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Le Facqueval || Vierset-Barse || Modave ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fagne Maron || La Reid || Theux || 1868 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fallais || Fallais || Braives ||14e eeuw  ||  ||  || nee ||
|-
| Kasteel van Famelette || Huccorgne || Wanze ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Fanson || Xhoris || Ferrières ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij van Faweux || Ernonheid || Aywaille ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fayenbois || Jupille-sur-Meuse || Jupille-sur-Meuse ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fays || Fays Polleur || Theux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel La Fenderie || Trooz || Trooz ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ferot || Ferrières || Ferrières ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Filanneux || Ensival || Spa ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fléron || Ben-Ahin || Hoei ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Florzé || Florzé || Sprimont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fond L'Evêque || Tihange || Hoei ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fontaine || Fontaine|| Grâce-Hollogne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Forêt || Trooz || Trooz ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Fosseroule || Huccorgne || Wanze ||  ||  ||  ||  ||    
|-
| Kasteel van la Fraineuse || Nivezé || Spa ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fraineux || Yernée-Fraineux || Nandrin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Franchimont || Theux || Theux ||11e eeuw  ||  ||ruïne || ja (in zomer dagelijks) ||
|-
| Kasteel Francotte || Dalhem || Dalhem ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Maison de Franquen || Luik || Luik|| 1874 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Froidcourt || Stoumont || Stoumont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fumal || Fumal || Braives ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Le Fy || Esneux || Esneux || 20e eeuw ||  ||  || nee ||
|-
| Kasteel van Genêts || Blieberg || Blieberg || ||  ||  || ||
|-
| Kasteelboerderij van de Gofes || Pailhe || Clavier ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij van Gomzé || Gomzé-Androumont || Sprimont ||18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Goreux || Voroux-Goreux || Fexhe-le-Haut-Clocher ||18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Gorhez || Aubel || Aubel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij van la Gotte || Saint-Séverin || Nandrin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Grand Bru || Sprimont || Sprimont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij Grandgagnage || Vaux-et-Borset || Villers-le-Bouillet ||17e eeuw  ||  ||bejaardentehuis  ||  ||
|-
| Kasteel van Grimonster || Grimonster || Ferrières ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Gulke || Gulke || Limbourg ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Halledet || Clermont-sous-Huy || Engis ||16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Halleur || Stembert || Verviers ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Haneffe || Haneffe || Donceel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hannêche || Hannêche || Burdinne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Harzé || Harzé || Aywaille ||17e eeuw  ||  ||museum/pension || ja ||
|-
| Kasteel Haultepenne || Gleixhe || Flémalle || 17e eeuw  ||14e-eeuwse donjon  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Haute-Fraipont || Fraipont) || Trooz || 1681 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Haut-Marais || La Reid || Theux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Haut-Neubois || Nivezé || Spa ||1908  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hautregard || La Reid || Theux ||  ||||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve Heptia || Ville-en-Hesbaye || Theux ||  ||||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hermalle-sous-Huy || Hermalle-sous-Huy || Engis || 17e eeuw ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Herzée || Blehen || Hannut ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Heuseux || Cerexhe-Heuseux || Soumagne ||1766 ||  ||sociale voorziening ||  ||
|-
| Kasteel van Himbe || Himbe || Ouffet ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel L'Hirondelle || Oteppe || Burdinne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hodbomont || Hodbomont || Theux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hody || Hody || Anthisnes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hoegaerden|| Esneux || Esneux ||19e eeuw||  ||
|-
| Citadel van Hoei || Hoei || Hoei ||19e eeuw  ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Hollogne || Hollogne-aux-Pierres || Grâce-Hollogne ||  ||  ||jeugdverblijf|| ja ||
|-
| Kasteel van Hollogne (Geer) || Hollogne-sur-Geer || Geer ||  ||  ||ruïne|| ja ||
|-
| Kasteelhoeve van Hombroux || Alleur || Ans ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Horion || Horion-Hozémont || Grâce-Hollogne || 15e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel met het Horloge || Bas-Oha || Wanze ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Houchenée || Tavier || Anthisnes || 16e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij van Housse || Bas-Oha || Blegny ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Hoyoux || Hoyoux || Clavier ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Inzégottes || Filot || Hamoir || 1850 ||  ||  ||vakantiehuis||
|-
| Kasteel van Jehay || Jehay || Amay || 16e eeuw ||  ||  || ja (winter gesloten) ||
|-
| Kasteel van Joncmesnil || Lambertmont || Verviers ||1872  ||  ||||  ||
|-
| Kasteel Knoppenburg || Raeren || Raeren ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve Là-Bas || Paifve || Juprelle ||17e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Lamalle || Bas-Oha || Wanze ||1882  ||  ||||  ||
|-
| Kasteel van Lassus || Hamoir || Hamoir || 20e eeuw ||14e-eeuwse donjon  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Lavaux || Esneux || Esneux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Manoir de Lébioles || Creppe || Spa ||1905||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Lexhy || Lexhy || Grâce-Hollogne || 1853 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Libermé || Kettenis || Eupen ||1750||  ||kantoren||  ||
|-
| Kasteel van Ferme de Lincent || Lincent || Lincent || 1904 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Limont || Donceel || Donceel || 19e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Lincé || Lincé || Sprimont || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Logne || Vieuxville || Ferrières || 10e eeuw  ||  ||ruïne || ja ||
|-
| Kasteel Longchamps || Borgworm || Borgworm ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Longchamps || Berneau || Dalhem ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Lontzen || Lontzen || Lontzen ||19e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Louveterie || Limbourg || Limbourg ||1795 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Lovinfosse || Ougrée || Seraing ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Magnery || Clermont-sous-Huy || Engis ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Mambaye || Spa || Spa ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Del Marmol || Ensival || Verviers ||188x ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel des Marroniers || Chaineux || Herve ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Marsinne || Couthuin || Héron ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Mayette || Luik || Luik || 1874  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Mazures || Cornesse || Pepinster ||1834  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Méan || Saive || Blegny ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Mégarnie || Engis || Engis ||1875 ||  ||vergaderplek ||  ||
|-
| Kasteel van Melen || Melen || Soumagne ||1706 ||  || ||  ||
|-
| Kasteel van Merdorp || Merdorp || Hannut ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Modave || Modave || Modave || 17e eeuw ||  ||  || ja (winter gesloten) ||
|-
| Kasteel van Moha || Wanze || Wanze || 11e eeuw  ||  ||ruïne  || ja ||
|-
| Kasteel van Monceau || Méry || Esneux || 17e eeuw  ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Mons || Mons-lez-Liège || Flémalle || 17e eeuw  ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Montjardin || Sougné-Remouchamps || Aywaille || 16 eeuw  || 19e-eeuws verbouwing  || ||  || 
|-
| Kasteel van Montglyon || Argenteau || Visé ||  ||  || ||  || 
|-
| Kasteel Montplaisir || Spa || Spa ||1895 ||  || ||  || 
|-
| Kasteel van Montys || Stavelot || Stavelot ||  ||  ||gastenverblijf ||  || 
|-
| Huis Möris || Raeren || Raeren ||17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van de Motte en Gee || Tihange || Hoei ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Moxhe || Moxhe || Hannuit ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Huis Mützhof || Waldhorn || Lontzen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Nagelmackers || Luik || Luik || 18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Naveau van Bra || Bra (België) || Lierneux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Le Neubois || Nivezé || Spa ||1902  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van NeuFays  || Fays Polleur || Theux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Neufcour || Beyne-Heusay || Beyne-Heusay ||   ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Neuville || Neuville-sous-Huy || Tihange ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Neuville-en-Condroz || Neuville-en-Condroz || Neupré ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Nihoul || Cras-Avernas || Hannuit ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Slot Oberhausen || Oberhausen || Burg-Reuland ||18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ochain || Ochain || Clavier ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Odeigne || Odeigne || Ouffet ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Odeur || Odeur || Crisnée ||17e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Manoir van Omal || Omal || Geer ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ordange || Jemeppe-sur-Meuse || Seraing ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Huis van Orley || Burg-Reuland || Burg-Reuland ||1747  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Othée || Elch || Othée ||17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Otrange || Otrange || Orye ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Otreppe || Aineffe || Faimes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ottomont || Andrimont || Dison ||1909  ||  ||kantoren gemeente||  ||
|-
| Kasteel van Oudoumont || Verlaine || Verlaine ||1760  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ouffet || Ouffet || Ouffet ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ouhar || Anthisnes || Anthisnes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Oulhaye || Warfusée || Saint-Georges-sur-Meuse ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Oultremont || Warnant-Dreye || Villers-le-Bouillet || 17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Oupeye || Oupeye || Oupeye ||  ||  ||ontmoetingscentrum ||  ||
|-
| Kasteel van l'Ourlaine || Jevoumont || Theux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Pailhe || Pailhe || Clavier ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Pair || Pair || Clavier ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Palmers || Glons || Bassenge ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Pecsteen || Saives || Faimes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Peltzer || Verviers || Verviers ||1895||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Péralta || Luik || Luik ||18e eeuw  ||16e-eeuwse kapel en brug  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Petite-Flémalle || Flémalle || Flémalle || ||  ||gemeentehuis ||  || 
|-
| Philippenhaus || Kettenis || Eupen ||1767||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Piedboeuf || Jupille-sur-Meuse || Luik || 1862||  ||school ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Pitet ||Pitet Fallais || Braives ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Plainevaux || Plainevaux || Neupré || ||  ||Verzorgingstehuis ||  ||
|-
| Kasteel Polet || Fexhe-Slins || Juprelle || ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Pontpierre-Méan || Neufchâteau (Aubin) || Dalhem ||  ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Ponthoz || Ponthoz || Clavier || ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Poswick || Dolhain || Limbourg ||1880-1910 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Potesta || Envoz || Héron ||  ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel Presseux || Luik || Luik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Paleis van de Prins-bisschoppen || Luik || Luik ||16e eeuw  ||  ||  || ||  
|-
| Kasteel Raaf || Eynatten || Raeren ||  ||  ||ruïne ||  ||
|-
| Kasteel des Quatres tourettes || Saint-Léonard || Luik ||1512  || ||  ||  ||
|-
| Huis Raeren || Raeren || Raeren || 14e eeuw || |||| ||
|-
| Kasteel van Raeren || Raeren || Raeren || 14e eeuw || |||| ||
|-
| Kasteel van Ramelot || Ramelot || Tinlot ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ramet || Ivoz-Ramet || Flémalle ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ramioul || Ivoz-Ramet || Flémalle ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Rechain || Petit-Rechain || Verviers ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Burcht Reinhardstein || Weismes || Weismes ||14e eeuw  ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel Regout || Neufchâteau (Luik) || Dalhem ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Rennes || Hamoir || Hamoir ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Renal || Ouffet || Ouffet ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Burcht Reuland || Reuland || Burg-Reuland || 12e eeuw  ||  ||ruïne|| ja ||
|-
| Kasteel van de Rivage || Cras-Avernas || Hannuit ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van la Rochée || Lamontzée || Burdinne ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château des Roches || Trooz || Trooz ||  ||  ||19e eeuw  || ja ||
|-
| Kasteel van Rochettes || Stavelot || Stavelot ||  ||  ||kantoren||  ||
|-
| Kasteel van Romanet || Soheit-Tinlot || Tinlot ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Rorive || Ombret-Rawsa || Amay ||  ||  ||feestlocatie ||  ||
|-
| Château Rouge (Bas-Oha) || Bas-Oha || Wanze ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château-Rouge (Herstal) || Herstal || Herstal||1784  ||  ||hospitaal||  ||
|-
| Kasteel van Rouheid || Heusy || Verviers ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château du Rond-Chêne || Esneux || Esneux ||  ||  ||jeugdverblijf||  ||
|-
| Kasteel Roseraie || Nivezé || Spa ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Royseux || Vierset-Barse || Modave ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Ruyf || Hendrik-Kapelle || Welkenraedt || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Sagehomme || Herbiester || Jalhay ||1850||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Saint-Fontaine || Saint-Fontaine || Clavier ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Saint-Lambert || Saint-Fontaine || Clavier ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Saint-Nicolas || Saint-Nicolas || Saint-Nicolas ||1835  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Saint-Vitu || Abée || Tinlot ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Sainval || Tilff || Esneux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Oud kasteel van Saive || Saive || Blegny ||  ||  ||ruïne||  ||
|-
| Kasteelboerderij van Saives || Saives || Faimes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Sarolea || Cheratte || Visé ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Sart || Ampsin || Amay ||16e eeuw ||  ||feestlocatie||  ||  
|-
| Kasteel du Sart de Marneffe || Marneffe || Burdinne ||  ||  ||penitentiair centrum||  ||
|-
| Kasteel van de Sartay || Embourg || Chaudfontaine ||1927  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Sarte || Tihange || Hoei ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Sauvenière || Hoei || Hoei ||18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Schimper || Moresnet || Blieberg ||14e eeuw  ||  || Ruïne ||  || 
|-
| Kasteel van Sclassin || Wegnez || Pepinster ||1587 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Sclessin || Sclessin || Luik ||  ||  || ||  || 
|-
| Kasteel van Seraing-le-Château || Seraing-le-Château || Verlaine || 13e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Snyers || Hannuit || Hannuit ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Sohan || Pepinster || Pepinster ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Soheit || Soheit-Tinlot || Tinlot ||13e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Soiron || Soiron || Pepinster ||18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Abbaye van Solières || Ben-Ahin || Hoei ||18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Sorbiers || Spa || Spa ||1899  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Sous les Haies || Spa || Spa ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Spirlet || Quarreux || Aywaille ||19e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Stockem || Stockem || Eupen ||  ||  ||  || ||
|-
| Kasteel van Strée || Strée || Modave ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Streversdorp || Montzen || Blieberg || 15e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Strivay || Strivay || Neupré ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Tancrémont || Pepinster || Pepinster ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Targnon || Targnon || Stoumont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Tavier || Tavier || Anthisnes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van de Tempel || Longpré || Wanze ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Terwagne || Terwagne || Clavier ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Thal || Kettenis || Eupen || 18e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Tharoul || Vyle-et-Tharoul || Marchin ||  ||  ||vakantiehuis  ||klanten||
|-
| Kasteel van de Thermes || Vaux-sous-Chèvremont || Chaudfontaine ||   ||  || ||  ||
|-
| Kasteel van Thisnes || Thisnes || Hannuit ||  ||  ||enkel toegangspoort||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Thys || Thys || Crisnée ||17e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Thysen || Faimes || Faimes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Thor || Walhorn || Lontzen || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Tihange || Tihange || Hoei ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Tillesse || Abée || Tinlot ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Tinlot || Tinlot || Tinlot ||1653 ||  ||feestlocatie||  ||
|-
| Kasteel van la Tourelle || Heusy || Verviers || 1895 ||  ||feestlocalatie||  ||
|-
| Kasteel de Tourelles || Petit-Rechain || Verviers || 18e eeuw ||  ||toren||  ||
|-
| Kasteel van la Tour || Esneux || Esneux || 16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Tour au Bois || Villers-le-Temple || Nandrin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Manoir de la Tour || Villers-le-Temple || Nandrin || 12e eeuw ||  ||  ||  ||   
|-
| Kasteel van Trognée || Trognée || Hannut || 16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Haus Trouet || Eynatten || Raeren ||1658 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Trumly || Trooz || Trooz ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Ulens || Lincent || Lincent ||   ||  ||  ||  ||
|-
| Castel du Val d'Or || Ocquier || Clavier ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van La Vaulx-Renard || Monceau || Stoumont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Vervoz || Vervoz || Clavier ||  ||  ||  ||  ||[File:Château de Vervoz.jpg|125px]]
|-
| Kasteel Vieljaeren || Homburg || Blieberg ||15e eeuw || ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Vien || Vien || Anthisnes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Vierset || Vierset-Barse || Modave || 18e eeuw  ||  ||kasteelhotel  ||  ||
|-
| Kasteel van Vieux-Barse || Vierset-Barse || Modave ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Vieux Fourneau || Hamoir || Hamoir ||  ||  ||gemeentehuis||  ||
|-
| Vieux Château || Fraiture || Tinlot || 15e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelboerderij van Vieux-Waleffe || Vieux-Waleffe || Villers-le-Bouillet || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van La Vignette || Couthuin || Héron ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ville || Ferrières || Ferrières ||  ||  ||Schoolinternaat||  ||
|-
| Kasteel van Villers || Bilstain || Limbourg ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Villers-aux-Tours || Villers-aux-Tours || Anthisnes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Villers-Saint-Siméon || Villers-Saint-Siméon || Juprelle ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Vinalmont || Vinalmont || Wanze ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Vlattenhaus || Eynatten || Raeren || 14e eeuw  ||  ||woningen||  ||
|-
| Kasteel van Voroux || Voroux-lez-Liers || Juprelle ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Voroux || Voroux-Goreux || Fexhe-le-Haut-Clocher ||12de eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Vreuschemen || Membach || Baelen || 17e eeuw  ||  ||||  ||
|-
| Kasteel van Vyle || Vyle-et-Tharoul || Marchin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Waldenburghuis || Kettenis || Eupen || 17e eeuw  ||  ||||  ||
|-
| Kasteel van Waleffe || Les Waleffes || Faimes || 18e eeuw  ||  ||  || ja ||
|-
| Slot Wallerode || Wallerode || Sankt Vith ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Wanne || Wanne || Trois-Ponts ||  ||  ||groepsverblijf||  ||
|-
| Kasteel van Wanzoul || Vinalmont || Wanze ||1853  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Warfusée || Warfusée || Saint-Georges-sur-Meuse || 18e eeuw  ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Waroux || Alleur || Ans || 13e eeuw  ||  ||expositieruimte ||  ||
|-
| Kasteel van Wégimont || Ayeneux || Soumagne || 17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Weims || Kettenis || Eupen || voor 1334 ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Winerotte || Neufchâteau || Dalhem || 16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Wodémont || Neufchâteau || Dalhem || 16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Xhos || Tavier || Anthisnes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Xhygnez || Sprimont || Sprimont ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Yernée || Yernée-Fraineux || Nandrin ||  ||  ||  ||  ||
|}

Zie ook
 Lijst van kastelen in België

 
Luik (provincie)
Kastelen